Влади́мир Моисе́енко:
 Моисеенко, Владимир Александрович (род. 1963) — советский и украинский юморист.
 Моисеенко, Владимир Александрович. Главный инженер специального производства издательства «Белорусский дом печати», кавалер ордена Франциска Скорины.
 Моисеенко, Владимир Григорьевич (1926—1973) — Герой Советского Союза.
 Моисеенко, Владимир Михайлович (род. 1955) — советский и российский учёный-онколог, член-корреспондент РАН (2022).
 Моисеенко, Владимир Николаевич (1963—2011) — российский сценарист.